Ву́лиця Уля́ни Гро́мової, ву́лиця Гро́мової — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Громової — вулиця в місті Алчевськ.
 Вулиця Громової — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Уляни Громової — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Уляни Громової — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Уляни Громової — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Уляни Громової — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Уляни Громової — вулиця в місті Харків.

 Вулиця Уляни Громової — колишня назва вулиці Воїнів УПА у місті Коростень.
 Вулиця Уляни Громової — колишня назва Острозької вулиці в місті Костопіль.
 Вулиця Уляни Громової — колишня назва вулиці Ліни Костенко у місті Коростишів.
 Вулиця Уляни Громової — колишня назва вулиці Оксани Мешко у місті Лубни.
 Вулиця Уляни Громової — колишня назва вулиці Полковника Гуляницького у місті Ніжин.
 Вулиця Уляни Громової — колишня назва вулиці Квітуча у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Уляни Громової — колишня назва вулиці Медова у місті Сарни.
 Вулиця Уляни Громової — колишня назва вулиці Йософата Кунцевича в місті Луцьк.

Вулиця Уляни Громової — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Громової — вулиця в місті Орел.
 Вулиця Громової — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок